Comitatul Lewis, conform originalului Lewis County, se poate referi la mai multe comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Lewis, statul american  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lewis, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lewis, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lewis, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lewis, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lewis, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lewis, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Lewis (dezambiguizare)
 Comitatul Lewis and Clark, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Saint Louis (dezambiguizare)